Либийската азбука или по-точно Древнолибийската азбука, известна също и като Нумидийска азбука е писмеността на древните и антични либийци.

Представлява силно видоизменено финикийско писмо. Дешифрирана е благодарение на паралелната либийско-латинска епитафия. Съществувала е в две разновидности – източна и западна. Писало се е уникално – отдясно – наляво и отдолу – нагоре, т.е. изцяло наопаки на съвременния словоред.

От древнолибийската азбука произлизат:
 древната турдетанска писменост (Тартес);
 писмеността гуанчи на гуанчите;
 съвременната писменост на туарегите известна като тифинаг.

Литература 
 Фридрих И. История письма. М. 1979.

Външни препратки 
 Amanar Pictures of Tifinagh fonts used in books, magazines
 www.ancientscripts.com
 ennedi.free.fr
 Ircam Official website of the Royal Institute of the Amazigh Culture (in French)
 www.mondeberbere.com
 www.omniglot.com
 Unicode character picker for Moroccan Tifinagh
 Фридрих Йоханес. Дешифровка на забравени писмености и езици

Азбуки
Нумидия
Абджади